Ел Агвахито има више значења:

 Ел Агвахито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито, Мат Чип (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агвахито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агвахито (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахито (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агвахито (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агвахито (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агвахито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито, Де Галвез (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито, Ел Кахонсито (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агвахито (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику